Мариненко Дмитро Сергійович — український тренер з шашок, майстер спорту СРСР, заслужений тренер України.
 Мариненко Іван Сергійович — повний кавалер ордена Слави.
 Мариненко Іван Тарасович — Герой Соціалістичної Праці.
 Мариненко Максим Петрович (1985-2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мариненко Тетяна Савеліївна — радянська партизанка, Герой Радянського Союзу.

Також 
 Мартиненко